Вольфганг Франк (; 21 февраля 1951 — 7 сентября 2013) — немецкий футболист и тренер.

Игровая карьера 
Первые шаги на молодёжном уровне Франк делал в клубе «Шлирбах». После недолгого пребывания в «Кирхгайме» в 1968 году он перешёл в любительский состав «Штутгарта». В сезоне 1970/71 команду тренировал на то время действующий футболист Карл Бёгеляйн, с ним команда вышла в Первую любительскую лигу Северного Вюртемберга, в том сезоне Франк забил 25 голов. Кроме того, команда вышла в финал любительского чемпионата Германии. Финал состоялся 10 июля в Вюрцбурге, вместе с Франком в команде играли Гюнтер Савицки, Карл Бергер, Дитер Швеммле и Дитер Унгевиттер, соперником был «Юлих», который и выиграл с минимальным счётом. В завершение сезона 1971/72 Франк был переведён в профессиональную команду «Штутгарта». Под руководством тренера Бранко Зебеца 19 апреля 1972 года Франк вышел на замену в матче Бундеслиги, за сезон он сыграл 29 матчей и забил 12 голов. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром клуба, опередив Карл-Хайнца Хандшуха (10 голов), Хорста Кёппеля и Ханса Эттмайера. В своём втором сезоне в Бундеслиге он играл уже под руководством преемника Зебеца, Германа Эппенхофа. В 26 матчах Франк забил 11 голов, а команда заняла шестое место в турнирной таблице. После двух сезонов в Бундеслиге с 23 голами в 55 играх он уехал за границу и подписал контракт на 1973/74 сезон с клубом чемпионата Голландии, АЗ.

В АЗ он играл с такими футболистами, как Кес Кист, под руководством тренера Юпа Бранда, нападающий забил шесть мячей в 26 матчах чемпионата, а АЗ завершил сезон на седьмом месте. В Нидерландах Франка научили играть по схеме тотального футбола, разработанной «Аяксом».

Получив опыт игры за границей, он принял предложение от клуба Бундеслиге и присоединился перед сезоном 1974/75 к «Айнтрахт Брауншвейг». Прибыв в Нижнюю Саксонию, он встретился со своим бывшим тренером, Зебецом. В 32 матчах чемпионата Франк забил десять голов, а команда заняла девятое место в лиге. Клуб выиграл Международный футбольный кубок 1975, обойдя в группе «Войводину» и «Цюрих». В сентябре 1977 года Франк забил решающий гол в гостевом матче против «Динамо Киев» в рамках Кубка УЕФА, в итоге «Айнтрахт» прошёл «Динамо» по голам выезда. В том розыгрыше клуб дошёл до 1/8 финала, где с общим счётом 4:1 уступил ПСВ. Югославский тренер «Айнтрахта» Зебец исповедовал философию, строго ориентированную на конечный результат, это проявлялось в позиционировании зоны обороны как приоритетной, в итоге ближайшие два сезона клуб провёл в высшем дивизионе. Тактика Зебеца была основана на формации из четырёх защитников и шести полузащитников, то есть в схеме не было ярко выраженного нападающего, вперёд по ситуации мог выдвинуться в том числе и защитник. Такая тактика помогла Франку приобрести полезный опыт во время пребывания с «Айнтрахт Брауншвейг».

Наиболее продуктивные сезоны для Франка, в которых он занял седьмое и четвёртое место в гонке бомбардиров, были 1975/76 (16 голов) и 1976/77 (24 голов), оба раза он становился лучшим бомбардиром клуба. Таким образом, он внёс свой вклад в успех «Айнтрахта» в 1970-х: его клуб в то время постоянно претендовал на медали и закончил сезоны 1975/76 и 1976/77 на пятом и третьем месте соответственно. В еврокубках он забил за «Айнтрахт Брауншвейг» пять мячей в пяти играх. Кроме того, с 1972 по 1977 год он сыграл шесть раз за Германию B, забив три гола.

На то время он забил 89 голов в 215 играх Бундеслиги. Большую часть своих мячей он забил в 1974—1977 годах в составе «Айнтрахт Брауншвейг», а именно 52 гола в 106 играх. Также он играл за такие клубы Бундеслиги, как «Боруссия Дортмунд» (1977—1980, 34 игры, 10 голов) и «Нюрнберг» (1980—1982, 20 игр, 4 гола). «Нюрнберг» заплатил «Боруссии» за Франка 800000 немецких марок. После того, как он сыграл в своём первом сезоне 17 матчей за клуб, Франк стал игроком резерва и провёл только три матча за команду во втором сезоне. Тем не менее, клуб вышел в финал кубка Германии, где встретился с «Баварией». После первого тайма «Нюрнберг» неожиданно был впереди при счёте 2:0, однако во втором тайме «Бавария» смогла отыграться и выиграла со счётом 4:2. Франк продолжил свою карьеру на любительском уровне, перейдя в 1982 году в «Бад-Виндсхайм» из региональной лиги. Его последним клубом стал «Гларус», где он занимал должность играющего тренера.

Стиль игры 
Хотя Франк обладал невысоким ростом (172 см), он также имел малый вес (66 кг), а как следствие — высокий прыжок. Благодаря этому Франк хорошо играл головой, в навыках игры «на втором этаже» он превосходил многих высоких защитников.

Карьера тренера 
В «Гларусе» Франк начал второй этап своей футбольной жизни, а именно тренерскую карьеру. Переход на тренерскую ниву был постепенным: с 1984 по декабрь 1988 года он был играющим тренером «Гларуса». Затем он работал в качестве тренера с декабря 1988 по 1991 год в «Арау», 1991/92 сезон он провёл в «Веттингене», а следующий сезон — в «Винтертуре». После его возвращения в Германию с 19 января 1994 по май 1995 года он тренировал «Рот-Вайсс Эссен» во Второй Бундеслиге, с командой он дошёл до финала кубка Германии 1994 года, где клуб со счётом 3:1 уступил «Вердеру». Его следующей командой стал «Майнц 05», где он работал с 25 сентября 1995 по 2 марта 1997 года. После годичного периода работы в «Аустрия Вена» (апрель 1997 — 8 апреля 1998 года) он вернулся в «Майнц», который тренировал до 17 апреля 2000 года.

В первые недели сезона 2000/01 он тренировал «Дуйсбург». По воспоминаниям выступавшего тогда за этот клуб Гинтараса Стауче, Франк собирал команду в семь часов утра на базе, а потом выводил их на поле кидать теннисные мячи и летающие тарелки (так называемая «активация»). После завтрака он проводил тактическое занятие продолжительностью до 2 часов, а затем была трёхчасовая тренировка (один час уделялся тактическим отработкам, в ходе которых игроки шагом двигались к своим позициям). После перерыва на побед шла повторная тренировка, и игроки возвращались домой только в 9 часов вечера. Один из игроков, не выдержавший подобный режим, назвал работу тренера «дерьмовой» и разорвал контракт с «Дуйсбургом». В сезоне 2002/03 он вывел «Унтерхахинг» из региональной лиги во Вторую Бундеслигу, где он провёл сезон 2003/04 (до 2 апреля 2004 года).

С 1 июля 2004 по 19 октября 2005 года Франк был главным тренером «Заксена» из Оберлиги, после этого уехал в Румынию тренировать «Фарул». С 25 января 2006 по 31 октября 2007 года он возглавлял «Киккерс Оффенбах». С 6 февраля 2008 года он был главным тренером клуба из региональной лиги «Вупперталь», контракт был рассчитан до 30 июня 2008 года. В декабре 2008 года он сменил Кристиана Хока на посту тренера «Веена», но 23 марта 2009 года был уволен. С 12 октября 2010 года он был тренером клуба третьего дивизиона «Карл Цейсс». Контракт действовал до конца сезона 2010/11, но 20 апреля 2011 года после девяти игр без побед Франк покинул клуб. Летом 2011 года Франк стал тренером бельгийского клуба «Эйпен», но оставался там только один сезон.

Тренерский почерк 
В книге Р. Реберга и К. Карна «Карнавал на „Брухвиге“» () говорится о том, что «Вольфганг Франк в его первый срок с „Майнцом“ перевернул клуб с ног на голову». Он описан как труженик, отличный тактик с большим стимулом и творческим мышлением. Он успешно помогал клубу избегать понижения в классе, реализуя тактические принципы итальянского тренера Арриго Сакки: формация 4-4-2 при сохранении мяча впереди, жёстком прессинге и агрессивном темпе футбола. Его модель игры оказала влияние на целое поколение игроков «Майнца» (Юрген Клопп, Торстен Либеркнехт, Пётр Нейштетер, Кристиан Хок, Стефан Канерт, Ларс Шмидт и Уве Стевер), некоторые тактические наработки Франка они использовали, когда сами стали тренерами.

Смерть 
В мае 2013 года было объявлено, что у Вольфганга Франка обнаружена опухоль мозга. 7 сентября 2013 года бывший клуб Франка «Киккерс Оффенбах» объявил о смерти тренера.

Примечания

Ссылки 
 
 Profil Wolfgang Frank bei fussball-limburg-weilburg.de
 Biografie Wolfgang Frank beim Club bei glubberer.de

Литература 
 Hardy Grüne: Mit dem Ring auf der Brust. Die Geschichte des VfB Stuttgart. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-593-8.
 Christian Karn, Reinhard Rehberg: Spielerlexikon 1963—1994. Agon Sportverlag. Kassel 2012. ISBN 978-3-89784-214-4. S. 138
 Reinhard Rehberg, Christian Karn: Karneval am Bruchweg. Die großen Jahre von Mainz 05. Verlag Die Werkstatt. Göttingen 2008. ISBN 978-3-89533-624-9

Футболисты Германии
Игроки второй сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Нюрнберг»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Арау»
Тренеры ФК «Винтертур»
Тренеры ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Тренеры ФК «Майнц 05»
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Дуйсбург»
Тренеры ФК «Унтерхахинг»
Тренеры ФК «Фарул»
Тренеры ФК «Кикерс» Оффенбах
Тренеры ФК «Вупперталь»
Тренеры ФК «Карл Цейсс»